Federalist-Artikel bezeichnet:

 Federalist-Artikel Nr. 1
 Federalist-Artikel Nr. 2
 Federalist-Artikel Nr. 3
 Federalist-Artikel Nr. 4
 Federalist-Artikel Nr. 5
 Federalist-Artikel Nr. 6
 Federalist-Artikel Nr. 7

Siehe auch:
 Federalist Papers
 Anti-Federalist Papers